Pontoporia steht für:
 Pontoporia (Gattung), die monotypische Gattung des La-Plata-Delfins, eines südamerikanischen Flussdelfins
 Pontoporeia, eine der 50 Nereiden